Chondrilla är ett släkte av svampdjur. Chondrilla ingår i familjen Chondrillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Chondrilla